Maschera nera – film del 1951 diretto da Filippo Walter Ratti
 Maschera Nera – personaggio dei fumetti di ambientazione western della Editoriale Corno
 Maschera Nera – personaggio dei fumetti DC Comics, avversario di Batman